Kloster Mailand steht für:
Kloster und Kirche Santa Maria delle Grazie (Mailand), Dominikaner
Kloster Chiaravalle Milanese, Zisterzienser
San Maurizio (Mailand), Benediktinerinnen
Benediktinerinnenkloster Mailand